Die Divizia A 1997/98 war die 60. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 2. August 1997 und endete am 2. Mai 1998. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Vor Saisonbeginn war die Liga von Divizia Națională in Divizia A umbenannt worden.

Meister wurde zum sechsten Mal in Folge Steaua Bukarest, das damit den Rekord von Chinezul Timișoara aus den Jahren 1922 bis 1927 einstellte.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1998/99
 3. – FC Argeș Pitești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1998/99
 4. – Oțelul Galați – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1998/99
 5. – FC Național Bukarest – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1998
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1998/99

Absteiger in die Divizia B 
CF Chindia Târgoviște, Sportul Studențesc Bukarest, Jiul Petroșani

Aufsteiger in die Divizia A 
SC Astra Ploiești, FC Onești, Olimpia Satu Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1997/98 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1997/98 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997/98
Liga-1-Saison